El término Miera puede referirse a:

 Río Miera: río del norte de España que discurre por la comunidad autónoma de Cantabria y desemboca en el Mar Cantábrico;
 Valle del Miera: valle por el que fluye el río Miera;
 Miera: municipio de Cantabria (España), localizado en el valle de su mismo nombre;
 la miera  aceite esencial cuasi resinoso con propiedades terapéuticas (especialmente en la dérmis) que se obtiene del enebro de la miera;
 Vicente Miera (1940-), futbolista y entrenador español.
 el nombre común de la planta '''''Juniperus oxycedrus